Дранга — фамилия греческого происхождения. 

Известные носители:
 Дранга, Пётр Юрьевич (род. 1984) — российский аккордеонист-виртуоз.
 Дранга, Хелен Томас (1866—1940) — британско-американская художница.
 Дранга, Юрий Петрович (род. 1947) — аккордеонист, народный артист России.